Livia – nome proprio di persona italiano femminile
Livia – nome corso del comune francese di Levie situato della Corsica
Livia – nome italianizzato del comune catalano di Llívia
Livia – antico nome di Forlì
Livia Drusilla – moglie di Augusto
Livia Medullina – promessa sposa di Claudio
Livia Orestilla – seconda moglie di Caligola